Nébuleuse peut faire référence à :

Une nébuleuse, un objet céleste,
Nébuleuse, un voilier,

Biologie 
Nébuleuses, diverses espèces de papillons du genre Nebula,
Panthère nébuleuse, une sorte de panthère,
Punaise nébuleuse, un insecte hémiptère.